Princesa Yōko de Mikasa (, nacida el 25 de octubre de 1983) es un miembro de la Familia imperial japonesa, y es la hija menor del príncipe Tomohito de Mikasa y la princesa Tomohito de Mikasa (nacida Nobuko Asō).

Formación y carrera profesional 
 Graduada en el Gakushuin Women's College.
 Trabajó en la Cruz Roja Japonesa desde diciembre de 2006 hasta noviembre de 2012.

Patronazgos 
 Patrona de la Asociación Internacional para el Diseño Universal, desde agosto de 2013.
 Presidenta de la Organización para el Bienestar Social Yuai Jyuji kai, desde enero de 2014.

Títulos y estilos 
 25 de octubre de 1983 – presente: Su Alteza Imperial la Princesa Yōko de Mikasa.

Distinciones honoríficas 
  Dama de Segunda Clase de la Orden de la Preciosa Corona (Imperio de Japón).

Ancestros

Referencias 

コロナ禍機に君主制廃止検討を

Nacidos en Tokio
Princesas de Japón
Japonesas del siglo XXI
Nobles de Japón del siglo XXI